Le char de combat principal est une catégorie de chars de combat. On le qualifie également de « char de bataille principal ».

Concept 

Le concept de char de combat principal provient de la fusion des concepts antérieurs du char de rupture, du char d'infanterie, du char rapide (ou « char de cavalerie ») et du chasseur de chars. Les stratèges ont fait évoluer leur manière d'envisager l'usage de l'arme blindée au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'évolution du champ de bataille moderne rendant obsolète l'assignation de tâches spécifiques à différents types de chars (soutien d'infanterie, exploitation de percée, destruction de points d'appui). La doctrine a donc favorisé, à l'issue du second conflit mondial, la mise au point de chars polyvalents, capables d'assumer toutes les missions possibles.

Pour y parvenir, il a fallu arriver à marier :
 un blindage épais, capable de résister aux attaques des chars adverses ;
 une vitesse élevée, afin de pouvoir effectuer des manœuvres rapides ;
 une forte puissance de feu, dans le but de défaire la plupart des menaces terrestres rencontrées en mission.

Les ingénieries des armées du monde ont donc cherché à donner à leurs nouveaux chars l'ensemble de ces qualités, tout en leur garantissant une autonomie élevée, une mobilité et une maniabilité fortes, etc.

Rôle 

Ils remplissent un rôle polyvalent dans les armées modernes, dont le principal est le tir direct lourd.

Dénomination 
Le char de combat est aussi couramment désigné comme un tank (réservoir) : lors de la construction des premiers chars pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont fait passer ces matériels pour des citernes destinées au ravitaillement en eau des armées afin de cacher la vérité aux services de renseignement allemands.

Galerie

Notes et références

Annexe

Articles connexes 
 Char d'assaut
 Liste des principaux chars de combat par pays